Leubach ist ein geographischer Name:

 Leubach (Fladungen), Kirchdorf der Stadt Fladungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Vor Leubach, Zinken im Stadtteil Kinzigtal von Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Leubach (Aare), rechter Zufluss der Aare im Stausee Wohlensee bei Salvisberg, Gemeinde Wohlen bei Bern, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Leubach (Streu), rechter Zufluss der Streu (zur Fränkischen Saale) nach Fladungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:
 Laibach